AÉK Larnaka FC (nowogr. Αθλητική Ένωση Κίτιον Λάρνακας translit. Athlītikī́ Énōsī Kítion Lárnakas (AÉK Lárnakas)) (UEFA: AEK Larnaca FC) – cypryjski klub piłkarski z siedzibą w mieście Larnaka (Dystrykt Larnaka).

Historia 
Klub założony został w 18 lipca 1994 roku w wyniku połączenia klubów ÉPA Lárnaka i POL Lárnaka. W sezonie 1994/95 debiutował w pierwszej lidze cypryjskiej. W 1996/97 klub grał w 1/16 finału Pucharu Zdobywców Pucharów, a w 2004/05 w 1/128 finału Pucharu UEFA. W sezonie 2008/09 zajął przedostatnie 13 miejsce i spadł do drugiej ligi, ale w następnym roku powrócił do najwyższej ligi. Do sezonu 2014/15 najwyższą zajętą lokatą było czterokrotnie 4 miejsce. Przez kolejne trzy sezony zajmował 2 miejsce w lidze.

Symbole klubowe

Herb i barwy 
Barwy AÉK to żółty i zielony. Obecnie używany jest herb w kształcie tarczy w barwach klubowych, w której po lewej stronie na zielonym polu wpisany jest żółtymi literami akronim nazwy klubu, a po prawej na żółtym polu widnieje stylizowany profil ateńskiego wodza Kimona.

Osiągnięcia 
 Wicemistrzostwo Cypru (5 razy): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2021/22
 Puchar Cypru (2 razy): 2003/04, 2017/18
 Finał Pucharu Cypru (2 razy): 1995/96, 2005/06
 Finał Superpucharu Cypru (2 razy): 1996, 2004

Bilans sezon po sezonie

XXI wiek 

Poziom rozgrywek:

Europejskie puchary

Stadion

Stadiony przed AEK Arena 
Stadiony na których AÉK rozgrywało mecze domowe:
 Stadion Neo GSZ (1994–2016)

AEK Arena 

Od 17 października 2016 roku swoje domowe mecze zespół AÉK rozgrywa na stadionie AEK Arena - Georgios Karapatakis, który może pomieścić do 8 000 widzów i znajduje się tuż obok poprzednio używanego stadionu.

Zawodnicy

Obecny skład 
 Stan na 24 maja 2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

 
Cypryjskie kluby piłkarskie
Sport w Larnace
Kluby piłkarskie założone w 1994